Anghel:
 Anghel Iordănescu
 Anghel I. Saligny
 Anghel Saligny, métro de Bucarest

 Dimitrie Anghel
 Luminița Anghel